Каза́ринов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Казаринов, Александр Матвеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8915; 1 февраля 1852.

 Казаринов, Григорий Александрович (1907—1994) — советский партийный и административный деятель.

 Казаринов, Дмитрий Леонидович (1903—1968) — советский военный деятель, генерал-майор (1945).
 Казаринов, Иван Артемьев (XVII век) — дьяк Русского царства в правление царей Алексея Михайловича и Петра I и царевны Софьи Алексеевны.
 Казаринов, Иван Поликарпович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8375; 26 ноября 1850.
 Казаринов, Михаил Григорьевич (1866—1945) — русский юрист, адвокат.
 Казаринов, Пантелеймон Константинович (1885—1937) — русский и советский библиограф, библиотечный деятель, краевед и преподаватель.
  (род. 1933) — советский и американский физик-теоретик в области оптики твёрдого тела.



См. также 
 Казарин
 Казариновы
 Казариново